Ливонский крестовый поход
 Ввод советских войск в Латвию
 Оккупация Латвии нацистской Германией